UKP steht für:
 Home Office (ICAO-Code), Luftfahrtcode der Polizei des britischen Innenministeriums
 Nicht-Standard-Code für das Pfund Sterling (Standard: GBP)
 Ukrayins’ka Komunistychna Partiya, ehemalige Partei der 1920er Jahre in der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik

ukp steht für:
 Ukpe-Bayobiri (ISO-639-3-Code), eine der Benue-Kongo-Sprachen

Abkürzung